Twerecz – jezioro na Litwie
 Twerecz – miasteczko na Litwie
 Twerecz – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku na obszarze Ziemi Wileńskiej